Haunersdorf ist der Ortsname von:

 Haunersdorf, Ortsteil des Marktes Simbach im Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Haunersdorf (Otzing), Ortsteil der Gemeinde Otzing, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Haunersdorf (Saal an der Donau), Ortsteil der Gemeinde Saal an der Donau, Landkreis Kelheim, Bayern
 Haunersdorf (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern